Le tournoi de tennis d'Inde est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2007, classée en catégorie Tier III, se dispute à Calcutta du 17 au .

Maria Kirilenko remporte le simple dames. En finale, elle bat Mariya Koryttseva, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Vania King et Alla Kudryavtseva.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Inde
 Saison 2007 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2007
Inde
Sport en Inde en 2007
Tennis en septembre 2007
Événement sportif à Calcutta